Tim Roth (acteur), een Brits acteur
 Tim Roth (musicus), een Brits-Duits jazzbassist